Кевин Брэйди Диллон (, род. 19 августа 1965, Мамаронек, штат Нью-Йорк, США) — американский актёр кино и телевидения. Известен по ролям в фильмах: «Взвод», «Капля», «Узы родства», «Дорз» и других. С 2004 по 2011 год исполнял роль Джонни «Драмы» Чейза — одного из основных персонажей в комедийном телесериале «Красавцы», за эту роль он был номинирован на премию «Золотой глобус» (2008) и три года подряд выдвигался на «Эмми» (2007, 2008, 2009).

Биография 
Родился 19 августа 1965 года в штате Нью-Йорк, в семье домохозяйки Мэри Эллен и художника-портретиста Пола Диллона. У Кевина есть пять братьев и сестёр, среди которых старший брат — известный актёр Мэтт Диллон.

С 2006 по 2019 годы был женат на Джейн Стюарт, в браке у них родилась дочь Ава (17.06.2006). Также у Диллона есть старшая дочь Эми (род. 1991) от предыдущих отношений.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 Kevin Dillon Biography
 Награды и номинации на сайте IMDb

Выпускники Мамаронекской средней школы